Marinoni – famiglia di pittori bergamasca
 Ambrogio (1515 circa–1550 circa) e Francesco Marinoni 
 Andrea Marinoni (1955) – atleta italiano
 Antonio Marinoni (1474 circa–1541 circa) – pittore italiano
 Attilio Marinoni (1892-1940) – pilota italiano
 Augusto Marinoni (1911-1997) – lessicografo, latinista e storico italiano
 Bernardino Marinoni (prima del 1508–prima del 1533) – pittore del Rinascimento italiano
 Cassandra Marinoni (1503-1573) – nobile italiana soprannominata "Donna Cinerina"
 Gian Paolo Marinoni (1955-1986) – pilota motociclistico e agente di Polizia italiano
 Giovanni Marinoni (prima del 1440–prima del 1508) – pittore italiano 
 Giovanni Marinoni (1490-1562) – sacerdote italiano
 Giovanni Marinoni (1430) – pittore del Rinascimento italiano 
 Hippolyte Marinoni (1823-1904) – ingegnere editore e politico francese
 Johann Jakob Marinoni (1676-1755) – matematico e astronomo della corte imperiale austriaca
 Laura Marinoni (1961) – attrice e cantante italiana